(englisch für „immergrün“) steht für:

 Evergreen, ein beliebtes Musikstück
 Evergreen (Computer-Bauteile), Codename von AMD für die ATI-Radeon-HD-5000-Serie
 Evergreen Line (SkyTrain), eine U-Bahn-Linie in Vancouver
 Evergreen Marine, eine Containerschiffreederei
 Evergreen International Airlines, eine US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Evergreen Scale Models, ein Hersteller von Polystyrol-Profilen
 Evergreen Solar, ein US-amerikanischer Hersteller von Solarzellen
 Evergreen State College, eine Hochschule in Olympia, Washington
 Immergrüne Pflanzen (in englischer Sprache)

Orte in den Vereinigten Staaten, geordnet nach Bundesstaat

 Alabama:
 Evergreen (Alabama), der Verwaltungssitz von Conecuh County
 ein gemeindefreies Gebiet in Autauga County
 Colorado: ein Ort in Jefferson County
 Florida: ein gemeindefreies Gebiet in Nassau County
 Illinois: Evergreen Park (Illinois)
 Kalifornien:
 ein Stadtteil im Osten von San José (Kalifornien)
 eine ehemalige Siedlung (in einer Karte von 1925 noch verzeichnet), das Gebiet gehört heute zur Stadt Whittier
 Kentucky:
 ein Ort in Franklin County 
 ein Ort in Lawrence County
 Louisiana:
 Evergreen (Louisiana), Town in Avoyelles Parish
 Evergreen Plantation, NRHP-ID: 91001386 in St. John the Baptist Parish
 Maryland:
 Evergreen (Owensville, Maryland), NRHP-ID: 69000066
 Minnesota: als Evergreen Township in Becker County
 Mississippi: als Evergreen Plantation im NRHP gelisteter Platz in Grenada (Mississippi)
 Missouri: ein Dorf in Laclede County
 Montana: ein CSP in Flathead County
 North Carolina: zwei verschiedene gemeindefreie Gebiete in Columbus County
 Pennsylvania:
 ein gemeindefreies Gebiet in Allegheny County
 ein gemeindefreies Gebiet in Bradford County
 South Carolina: Evergreen Hills (South Carolina) in Anderson County
 Tennessee: ein Historischer Bezirk in Memphis (Tennessee)
 Texas: die frühere Bezeichnung des gemeindefreien Gebietes Lincoln in Lee County
 Virginia:
 ein gemeindefreies Gebiet in Appomattox County
 Evergreen (Hopewell, Virginia), NRHP-ID: 79003070
 Evergreen (Haymarket, Virginia), NRHP-ID: 08000247
 Washington: als "Evergreen State" Bezeichnung für den ganzen Staat
 West Virginia: gemeindefreies Gebiet Evergreen (West Virginia) in Upshur County
 Wisconsin:
 Evergreen (Town, Langlade County) 
 Evergreen (Town, Washburn County)

Siehe auch:

 Evergreen Township